Faulks ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Faulks, Baron Faulks (* 1950), englischer Barrister und Kronanwalt
 Sebastian Faulks (* 1953), britischer Romanautor

Siehe auch:
 Fawkes
 Fowlkes